Maltchovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Малчовци) :
Maltchovtsi, village bulgare de l'obchtina de Tryavna, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Maltchovtsi, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;